Choe – cognome coreano
Choe Ae-yeong (1959-2008) – cestista sudcoreana
Choe Byeong-sik (1966) – ex cestista sudcoreano
Choe Cheol-gwon (1963) – ex cestista sudcoreano
Choe Chol-man (1985) – calciatore nordcoreano
Choe Gyeong-hui (1966) – ex cestista sudcoreana
Choe Hui-jin (1987) – cestista sudcoreana
Choe Hyo-sim (1993) – sollevatrice nordcoreana
Choe Hyon-u (1983) – ex calciatore nordcoreano
Choe In-seon (1950) – allenatore di pallacanestro sudcoreano
Choe Jong-gyu (1946) – ex cestista sudcoreano
Choe Jun-yong (1994) – cestista sudcoreano
Choe Kum-chol (1987) – calciatore nordcoreano
Choe Kyu-hah (1919-2006) – politico sudcoreano
Choe Myong-ho (1988) – calciatore nordcoreano
Choe Nam-seon (1890-1957) – storico, poeta ed editore coreano
Choe Song-hyok (1998) – calciatore nordcoreano
Choe Ung-chon (1982) – calciatore nordcoreano
Choe Won (1992) – calciatore nordcoreano
Choe Yong-rim (1930) – politico nordcoreano
Choe Yun-a (1985) – ex cestista e allenatrice di pallacanestro sudcoreana

Pagine correlate
Choi Young-jun